Mercer County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Mercer County, Illinois 
 Mercer County, Kentucky 
 Mercer County, Missouri 
 Mercer County, New Jersey 
 Mercer County, North Dakota 
 Mercer County, Ohio 
 Mercer County, Pennsylvania 
 Mercer County, West Virginia